Вольфра́м Лёве (; род. 14 мая 1945, Маркранштедт, Третий рейх) — немецкий футболист, крайний полузащитник. Выступал за «Локомотив» из Лейпцига и национальную сборную ГДР. Участник чемпионата мира 1974 года и Олимпийский чемпион 1976 года.

Карьера

Клубная 
Всю карьеру провёл за один клуб «Локомотив» из Лейпцига, в составе которого провёл 17 сезонов, став обладателем Кубка ГДР 1976 года. В сезоне 1969/70 забил 21 гол что позволило стать ему лучшим бомбардиром второго дивизиона чемпионата ГДР. Всего в составе «Локомотива» провёл 432 матча (321 в Оберлиге, 29 во втором дивизионе, 52 в кубке и 30 в еврокубках), в которых забил 145 голов (108 в Оберлиге, 21 во втором дивизионе, 26 в кубке и 11 в еврокубках).

В сборной 
В сборной ГДР Вольфрам Лёве дебютировал 17 мая 1967 года в товарищеском матче со сборной Швеции, завершившимся победой восточных немцев со счётом 1:0. В 1974 году Лёве принял участие в единственном для своей страны чемпионате мира 1974 года, он сыграл в четырёх матчах, включая первый матч со сборной Австралии. В 1976 году Лёве в составе сборной поехал в Монреаль на XXI летние Олимпийские игры, он сыграл во всех пяти матчах своей команды которая стала чемпионом и забил один гол в ворота сборной Франции. Своё последнее выступление за сборную Лёве провёл в отборочном матче чемпионата мира 1978 года со сборной Австрии 12 октября 1977 года, тот матч завершился ничьей со счётом 1:1, а сам Лёве забил гол после чего на 56-й минуте был заменён на Ханса-Юргена Ридигера. Всего же за сборную Вольфрам Лёве сыграл 40 официальных матчей в которых забил 12 голов. Так же Лёве сыграл 6 матчей за олимпийскую сборную ГДР, в которых забил 1 гол.

Итого: 40 матчей / 12 голов; 21 победа, 11 ничьих, 8 поражений.

Итого: 6 матчей / 1 гол; 5 побед, 1 ничья.

Достижения

Командные 
  Сборная ГДР
 Победитель Олимпийских игр: 1976

  «Локомотив» (Лейпциг)
 Серебряный призёр чемпионата ГДР: 1967
 Бронзовый призёр чемпионата ГДР (2): 1964, 1966
 Обладатель Кубка ГДР: 1976
 Финалист Кубка ГДР (4): 1964, 1970, 1973, 1977

Личные 
 Лучший бомбардир второго дивизиона чемпионата ГДР: 1970 (21 гол)
 26-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей, сыгранных в чемпионате ГДР: 321 матч

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте eu-football.info
 
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте rsssf.com
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте dfb.de
 Статистика матче за олимпийскую сборную на сайте sports-reference.com 

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ФК «Лейпциг»